«  » est un mot anglais signifiant balafré. Il peut faire référence à :
 Scarface, surnom d'Al Capone ;
 Scarface, surnom de Samir Bouyakhrichan ;
 Scarface (roman), roman d'Armitage Trail, publié en 1930 ;
 Scarface (film, 1932), film américain de Howard Hawks, sorti en 1932, adapté du roman ;
 Scarface, une séquence réalisée par Serge Gainsbourg ;
 Mister Scarface (I padroni della città), film italien de Fernando Di Leo sorti en 1976 ;
 Scarface (film, 1983), film américain de Brian De Palma, sorti en 1983, remake du film de Hawks ;
 Scarface (Push It to the Limit), chanson apparaissant dans le film ;
 Scarface (rappeur), rappeur américain qui a été membre des Geto Boys (1970-) ;
 Scarface, personnage de comics adversaire de Batman ;
 Scarface, une chanson du rappeur français Booba sortie le  ;
 La bande Scarface, un gang bruxellois actif en Belgique et aux Pays-Bas.

Notes et références

Voir aussi 
 Scarface: The World Is Yours, jeu vidéo inspiré du film de De Palma (2006)
 Skarface, un groupe français de ska

Homonymie de titre